Carl Naumann ist der Name folgender Personen:
* Carl Naumann (Puppenspieler) (1872–1949), deutscher Puppenspieler
 Carl Andreas Naumann (1786–1854), deutscher Ornithologe
 Carl Friedrich Naumann (1797–1873), deutscher Geologe
 Carl Georg Naumann (1827–1902), deutscher Maler (auch Karl Georg Naumann) 

Siehe auch:
 Karl Naumann